Halford est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alison Halford (née en 1940), policière et femme politique galloise
Bruce Halford (1931-2001), coureur automobile britannique
Frank Halford (1894-1955), designer aéronautique anglais
Frederic M. Halford (1894-1914), pêcheur et auteur britannique
George Halford (1865-1948), évêque anglais
George Britton Halford (1824-1910), fondateur de la première école de médecine en Australie
Greg Halford (né en 1984), joueur de football anglais
Henry Halford (1766-1844), médecin de plusieurs monarques anglais
Johnny Halford (1930-2013), coureur automobile anglais
Paul Halford, joueur de soccer néo-zélandais
Rob Halford (né en 1951), chanteur et compositeur anglais
William Halford (1841-1919), marin américain de la US Navy

Prénom
Halford Mackinder (1861-1947), géographe et homme politique britannique

Toponyme

Île Halford, île du Nunavut

Halford, hameau du Shropshire
Halford, village du Warwickshire

Voir aussi
Halford, groupe heavy metal américain
Halfords, chaîne de magasins de pièces automobiles

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme